Coupe de Tunisie masculine de handball, une compétition de handball masculin disputée en Tunisie depuis 1955 ;
 Coupe de Tunisie féminine de handball, une compétition de handball féminin disputée en Tunisie depuis 1964.